Натуральне число 302
 302 рік до нашої ери
 302 рік нашої ери